Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e David Škoch che hanno battuto in finale José Acasuso e Luis Horna 6-0, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (finale)
 Álex López Morón /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (campioni)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2004